Pessoas
Jaime I de Aragão (1208-1276)

Jaime II de Aragão (Jaime I da Sicília; 1267-1327)

Jaime I de Bourbon (1315-1362)

Tiago I de Chipre (Jacques I de Lusignan, 1334-1398)

Jaime I da Escócia (1394-1437)

Jaime I da Inglaterra (1556-1625)

Outros
Estação Jaume I — do metrô de Barcelona

 (Jacques é por vezes traduzido como "Jaime")

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos